Souk al-Arba és l'antic nom de la governació tunisiana de Jendouba
 Souk a-Arba és l'antic nom de la ciutat de Jendouba
 Souk al-Arba és el nom de la comarca centrada en la ciutat de Jendouba. Vegeu la Dakhla

Regions de Tunísia